Трка на 200 метара у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 18., 19. и 21. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2019. одбранио је Ноа Лајлс из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 49 такмичара из 31 земље.

  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у трци на 200 м за мушкарце пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих светских атлетичара 2022. године је пре почетка светског првенства (15. јула 2022.) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 18. јула 2022. по локалном времену. Такмичари су били подељени у 7 група. У полуфинале су се пласирала по 3 првопласираних из свих 7 квалификационих група (КВ) и још 3 на основу постигнут резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 19. јула 2022. године по локалном времену. Такмичари су били подељени у три групе. У финале су се квалификовали по два првопласирана из све три групе (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Финале је одржано 21. јула у 19:50 по локалном времену. Ветар је био +0,4 м/с.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати трке на 200 метара на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 200 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном